Mario Gioffredo – architetto, ingegnere, incisore e topografo italiano
 Pietro Gioffredo – storico italiano